Первая футбольная сборная Иракского Курдистана была основана в 1960 году, однако . И в итоге Иракский Курдистан состоит в этой организации с 2008 года.

Первый матч курды провели 7 июля 2008 года против команды Лапландии в рамках второго чемпионата мира под эгидой NF-Board (Viva World Cup). Этот матч закончился вничью 2-2. Именно Лапландия нанесла курдам их крупнейшее поражение, выиграв 15 июля того же года со счётом 1-3. А крупнейшая победа пришла к курдам 3 июня 2014 года. В этот день со счётом 9-0 была разгромлена команда Тамил-Илам. Сборная Иракского Курдистана трижды участвовала в Чемпионате Мира NF-Board. В 2008 году курды остались на 4 месте, а в 2009 году в шаге от победы их остановила сборная Падании. В 2010 история повторилась. Курдистан подал заявку на проведение VIVA World Cup 2012, и победил. Несмотря на все проблемы и трудности сборная является одной из лучших на своём уровне. Команда взяла бронзовые медали на проводившемся в Палестине кубке Al Nakba Cup 2012, а также золото VIVA World Cup 2012.

Домашний стадион сборной Курдистана — «Франсо Харири», вмещающий 40 000 зрителей . Стадион, построенный в 1956 году, реконструирован в 2009. Также сборная неоднократно играла и на других полях.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Али Азиз — 15 игр, лучший бомбардир — Карзан Ваманг Абдуллах (8 мячей).

По состоянию на 31 июля 2015 года сборная занимает 5-е место в рейтинге CONIFA, а на 2012 год в рейтинге Roonba Non Fifa World 4-е место.

Эмблема Курдской футбольной ассоциации 
Эмблема была разработана курдским художником Rawand Sirwan Nawroly (), живущим в Лондоне, в 2005 году. Эмблема состоит из цветов флага Курдистана, где красный представляет курдский огонь праздника Ноуруз, жёлтый шар представляет Солнце, и зелёное знамя представляет зелёный пейзаж Курдистана.

Статистика чемпионатов

Международные матчи 
Матчи сборной Иракского Курдистана по футболу (2008—2016)

Текущий состав 

По состоянию на 10 июня 2012 года (после турнира VIVA World Cup 2012).

главный тренер: Абдулла Махмуд.

Экипировка

Бомбардиры 
Ниже приведены данные на завершение ConIFA World Football Cup 2014

Главные тренеры 
По состоянию на 9 мая 2016 года

и — число сыгранных матчей; в — число выигранных матчей; н — число матчей, сыгранных вничью; п — число проигранных матчей; зм — количество забитых мячей; пм — количество пропущенных мячей; % — процент выигранных матчей.

Стадионы

Примечания

Ссылки 
 Сайт КФА
 Страница сборной на сайте conifa
 Страница сборной на wordpress
 Страница сборной на facebook
 Видео презентация сборной на сайте conifa
 Kurdistan national team plays at CONIFA

Курдистан
Иракский Курдистан
Футбол в Курдистане